Триатлон за жене је део програма Триатлон на Европским играма 2015. одржаног на плажи Биглах у Бакуу 13. јуна.

Такмичило се олимпијским правилима дужина деоница: 1.500 метара пливање, 40 километара друмске вожње бициклом и 10 километара трчања.

Земље учеснице 
Учествовало је 48 триатлонки из 30 земаља.

Сатница 
Време у Азербејџану (UTC+4:00)

Резултати 
!#

Референце 

Европске игре 2015.

Слољашње везе 
Резултати